Тяпукай:

 Тяпукай — племя австралийских аборигенов;
 Тяпукай — язык племени тяпукай;
 Парк культуры аборигенов Тяпукай ().